Tegner har flere betydninger:

 Tegner – en person, der udfører tegninger.
 Tegner (slægt) – en dansk slægt.
 Tegnér – en svensk slægt.